Motala kan syfta på: 

 Motala Brandförsvarsmuseum – ett tidigare museum som nu är en del av Motala Motormuseum
 Motala Industrimuseum – ett museum
 Motala kommunvapen – ett kommunvapen
 Motalakungen – en entreprenör i Motala
 Motala Verkstad – ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag
 Motala långvåg – två radiostationer
 Motala Motormuseum – ett museum
 Motala museum – ett museum
 Motalaspännet – ett smycke av guld
 Motala & Vadstena Tidning – en dagstidning
 Motala varv – ett före detta varv i Norrköping
 Vadstena, Skänninge, Söderköpings, Motala och Gränna valkrets – en tidigare valkrets

Fartyg
 S/S Motala Express – ett fartyg
 HMS Motala – en kanonbåt
 Motala Verkstad (fartyg) – ett fartyg

Idrott
 Motala AIF – en allians av sju idrottsföreningar från Motala
 IFK Motala – n idrottsförening från Motala
 Motala Simsällskap – ett simsällskap i Motala
 Motala Schacksällskap – en svensk schackklubb i Motala
 Motala isstadion – en idrottsanläggning
 Motala IP – en idrottsanläggning

Geografi

Sverige 
 Motala ström – en stor å i Östergötland
 Motala kommun – en kommun i Östergötlands län 1971–
 Motala – en tätort och centralort i Motala kommun
 Motala Väster – en stadsdel i Motala
 Motala rådhus – ett rådhus
 Motala socken – en socken i Östergötland
 Motala församling – en församling i Linköpings stift
 Motala kyrka – en kyrkobyggnad i Motala
 Motala distrikt – ett distrikt i Motala kommun och Östergötlands län 2016–
 Motalabron – landsvägsbro över Motalaviken
 Motalaviken – vik av Vättern i Motala

Se även
 Motala landskommun – en tidigare kommun i Östergötlands län 1863–1947
 Motala stad – en tidigare stadskommun Östergötlands län 1881–1970
 Motala köping – en tidigare köping i Östergötlands län 1863–1880
  Motala (friköping) – en tidigare friköping i Motala socken 1863–1880
 Motala och Bergslags kontrakt – ett tidigare kontrakt i Linköpings stift
 Bispmotala – en före detta by, gård och kungsladugård
 Motala fögderi – en tidigare lokal skattemyndighetens verksamhetsområde 1918–1991
 Motala Norra By – en tidigare by i Motala socken
 Motala Södra By – en tidigare by i Motala socken
 Motala hus – en tidigare kungsgård som låg där Vättern övergår i Motala ström